Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Toronto du 14 au .

Regina Maršíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Regina Maršíková et Pam Teeguarden.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1978 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1978
Canada
Sport au Canada en 1978
Tennis en août 1978